Роман Григорьевич Нестеренко (; ) — украинский футболист, вратарь. Также имеет паспорт Казахстана, выступал в национальной сборной Казахстана. Лучший вратарь Казахстана 2008 года. Ныне тренер.

Биография

Клубная карьера 
Начало игровой карьеры Нестеренко связано с любительскими и мини-футбольными командами Украины. Среди них такие команды как «АФК-УОР» (Мариуполь) и «Металлург» из Владимировки, выступавшие в любительском и футзальном перевнстве соответственно. В 1994—1997 он играл в дублирующем составе донецкого «Шахтёра».

С 2000 года Роман выступал в команде «Волынь», представляющей Луцк в первой лиге. В 2002 году клуб стал чемпионом первой лиги и перешёл в Премьер-лигу Украины. Дебютировал в высшей лиге 7 июля 2002 года в матче против днепропетровского «Днепра» (0:2).

В 2004 году получил приглашение в казахстанский клуб — «Актобе». Дальнейшая игровая карьера связана с казахстанской Премьер-лигой — «Кайсар», «Локомотив» (Астана), «Ордабасы». Чемпион (2005) и вице-чемпион (2006) в составе «Актобе», вице-чемпион (2009) в составе «Локомотива». В 2006 году дебютировал в еврокубках, это были поединки в квалификации Кубка УЕФА.

В марте 2009 Роман Нестеренко принял гражданство Казахстана. С 2013 года выступал за «Восток». Зимой 2015 года после удачного просмотра на учебно-тренировочных сборах в Турции, заключил контракт с клубом казахстанской первой лиги «Кызыл-Жар СК», в котором выступал до 2016 года.

Всего за свою 22-летнюю карьеру игрока сыграл более 340 официальных матчей, играл под руководством таких известных тренеров, как Виталий Кварцяный, Александр Ищенко, Владимир Муханов, Виктор Пасулько.

В сборной 
Привлекался в сборную Казахстана в которой провёл 2 поединка. Дебютировал в довольно позднем возрасте, 34 года, в 2011 году, когда тогдашний главный тренер сборной Казахстана Мирослав Беранек пригласил его в лагерь сборной для подготовки к товарищеским и квалификационных матчей.

Свой первый официальный матч в футболке национальной сборной Казахстана Роман сыграл против Азербайджана в рамках квалификации к Евро-2012 в группе A. Казахстан выиграл со счётом 2:1, а Нестеренко сыграл полный поединок. Второй матч состоялся 10 августа 2011 года, на этот раз в товарищеской поединок против Сирии, который завершился с ничейным счётом 1:1. Нестеренко был заменен в перерыве того матча на Антона Цирина, несмотря на то, что в то время сохранял ворота казахской сборной «сухими».

Тренерская карьера 
С января 2019 года — работал тренером вратарей в украинском клубе «Буковина». В эту команду его пригласил главный тренер Виталий Куница, с которым он познакомился на тренерских курсах в Киеве. 2 мая того же года Виталий Викторович написал заявление об увольнении с должности главного тренера, а президент «Буковины» Вадим Заяц в свою очередь решил его рассмотреть и удовлетворить. В итоге команду в качестве исполняющего обязанности возглавил именно Роман Григорьевич. Под его руководством команда сыграла 5 официальных матчей (1 победа и 4 поражения), после чего в начале июля оставил черновицкий клуб.

В перволиговых сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23 работал тренером вратарей в клубах «Краматорск» и «Мариуполь».

Достижения

Командные 
 Чемпион Казахстана: 2005
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (2): 2006, 2009
 Обладатель Кубка Казахстана: 2011
 Победитель Первой лиги Украины: 2001/02

Личные 
 Лучший вратарь Казахстана — 2008 год.
 Входил в список 22-ти лучших футболистов Казахстана под № 2 (на позиции вратарь) в 2007 и 2008 годах.

Статистика

Личная жизнь 
Женат, воспитывает двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Восток».
 Профиль  на сайте Кулички.
 Роман Нестеренко: «В „Локомотиве“ играл с Титовым, Тихоновым и Шацких!» 

Футболисты Казахстана
Футболисты Украины
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки в мини-футбол Украины
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Ковель-Волынь»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Буковина»